Mitterrand ist der Familienname folgender Personen:
 Danielle Mitterrand (1924–2011), Ehefrau von François Mitterrand
 François Mitterrand (1916–1996), französischer Politiker, Präsident Frankreichs von 1981 bis 1995
 Frédéric Mitterrand (* 1947), französischer Autor, Schauspieler, Produzent und von 2009 bis 2012 Minister für Kultur, Neffe von François Mitterrand
 Gilbert Mitterrand (* 1949), französischer Politiker, Sohn von François Mitterrand
 Henri Mitterand (1928–2021), französischer Romanist
 Jacques Mitterrand (General) (1918–2009), französischer General, Bruder von François Mitterrand
 Jacques Mitterrand (Politiker) (1908–1991), französischer Politiker, Großonkel von François Mitterrand
 Jean-Christophe Mitterrand (* 1946), französischer Politiker und Berater, Sohn von François Mitterrand
 Robert Mitterrand (1915–2002), französischer Manager und Menschenrechtsaktivist, Bruder von François Mitterrand